

Geografia

Austria 
 Bad Kreuzen – comune nel distretto di Perg (Alta Austria)
 Kreuzen – frazione di Paternion, comune nel distretto di Villach-Land (Carinzia)

Altro 
 Die Kreuzen – gruppo musicale statunitense